Чемпионат мира по мини-футболу () — международный турнир по мини-футболу, проводимый раз в четыре года под эгидой ФИФА. Является самым престижным турниром для мужских национальных сборных по данному виду спорта.

Впервые проведен в 1989 году в Нидерландах, первым чемпионом стала сборная Бразилии, впоследствии выигрывавшая следующие два чемпионата мира. В 2000 году чемпионат впервые выиграла сборная Испании, повторившая успех в 2004 году. Довольно успешно на чемпионатах мира выступали сборные России, Португалии, Аргентины и Италии.

Призёры чемпионатов мира

Статистика

Прочее 
 На Чемпионате мира 2016 года сборная Бразилии впервые осталась без медалей. До этого на 7 проведённых чемпионатах мира она завоевала 7 наград (5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую).
 На Чемпионате мира 2016 года сборная Ирана стала первой страной из Азии, завоевавшей награды чемпионатов мира (бронзовая медаль).
 Матч турнира 2008 года между Россией и Соломоновыми островами является на чемпионатах самым результативным и крупнейшей победой — 31:2.

См. также 
 Чемпионат мира по мини-футболу среди студентов
 Чемпионат мира по футзалу (AMF)

Ссылки 
 Чемпионат мира по мини-футболу на сайте ФИФА 

Мини-футбол
Футбольные соревнования
Чемпионаты мира по мини-футболу